

Wojsko 
 Karabin Steyr ACR
 Karabin Bushmaster ACR

Inne 
 Absolute Category Rating (ACR) – skala oceny jakości próbek dźwiękowych
 Anonymous Call Rejection (ACR) – usługa w sieci telefonii komórkowej